Schlenk steht für:

Carl Schlenk AG, metallverarbeitendes Unternehmen mit Sitz in Barnsdorf bei Roth in Bayern.
Wilhelm Schlenk, deutschen Chemiker.

Siehe auch:
 Schlenk-Gleichgewicht